Příjmení Budil (ženská podoba Budilová) nosí více osobností:
 Ivo Budil (1933, Praha – 2007, Praha) – český rozhlasový novinář
 Ivo T. Budil (* 1965) – český antropolog
 Jan Josef Budil (1928–2017) – moravský římskokatolický duchovní, augustinián
 Josef Budil (* 1932) – český houslař
 Vendelín Budil (1847, Praha – 1928, Plzeň) – český herec, překladatel a divadelní režisér, otec Anny
 ženská podoba s přechýlením
 Anna Budilová, provdaná Anna Steimarová (1889, Plzeň – 1962, Liberec) – česká herečka, dcera Vendelína

Související články 
 Budilov

Česká příjmení